Kaipainen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1899-1995), acteur finlandais
 (1933-1985), homme politique finlandais
Jouni Kaipainen (1956-2015), compositeur finlandais

Homonymie de patronyme